Kto sieje wiatr – sztuka teatralna
filmy
 Kto sieje wiatr – amerykański film z 1960 roku
 Kto sieje wiatr – amerykański film z 1988 roku
 Kto sieje wiatr – amerykański film z 1999 roku
 Kto sieje wiatr – francuski film z 2011 roku

Przypisy